Barbadillo de Herreros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barbadillo de Herreros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Barbadillo de Herreros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar